Die Open de Squash Banque Nationale Groupe Financier 2012 fanden vom 18. bis 23. März 2012 in Montreal, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Hisham Mohd Ashour, der im Halbfinale gegen den späteren Sieger Tom Richards unterlag. Richards besiegte im Endspiel Thierry Lincou mit 11:7, 8:11, 11:8, 5:11 und 11:5.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Shawn Delierre einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2011/12
2012